Dardanellenschlacht steht für:
 eine Seeschlacht zwischen Venezianern und Osmanen 1656, siehe Dardanellenschlacht (1656)
 ein Landungsunternehmen der Entente gegen die Osmanen 1915–1916, siehe Schlacht von Gallipoli

Siehe auch:
 Schlacht am Hellespont
 Schlacht vom Hellespont